Речкалово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Речкалово — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Речкалово — деревня в Мишкинском районе Курганской области.